Лейбористская партия (, ) — левоцентристская партия Ирландской республики, придерживающаяся социал-демократического направления. Была основана Джеймсом Коннолли и Джимом Ларкином в 1912 как политическое крыло ирландского профсоюзного движения на марксистских и синдикалистских принципах, затем существенно сдвинулась к центру. Неоднократно участвовала в правительственных коалициях, преимущественно вместе с Фине Гэл.

Лидеры

Ссылки 
 Официальный сайт
 Устав

Политические партии, основанные в 1912 году
Политические партии Ирландии
Социалистический интернационал
Партии — члены Партии европейских социалистов